Schirra ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Béatrice Schirra (* 1979), deutsche Autorin, siehe Beatrice Sonntag
 Bruno Schirra (* 1958), deutscher Journalist und Redakteur
 Christine Schirra (1962–2019), deutsche Fußballspielerin
 Jörg R. J. Schirra (* 1960), deutscher Philosoph und Informatiker
 Karl Schirra (1928–2010), deutscher Fußballspieler 
 Kurt Schirra (1931–1983), deutscher Boxer
 Norbert Schirra (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Silvia Hansen-Schirra (* 1975), deutsche Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Walter Schirra (1923–2007) US-amerikanischer Astronaut

Schirra steht für:

 (8722) Schirra, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Schira